Eisbad bezeichnet:

 eine Freizeitbeschäftigung, siehe Winterbaden
 eine kältetherapeutische Maßnahme in der Sportmedizin, siehe Kaltwasserimmersion
 ein Behälter zum Kühlen mit Eis im Labor